Панфилов, Евгений:
 Панфилов, Евгений Алексеевич (1955—2002) — российский балетмейстер, танцовщик балета, создатель труппы «Балет Евгения Панфилова».
 Панфилов, Евгений Андреевич (1902—1941) — русский советский поэт, журналист, фронтовой корреспондент.
 Панфилов, Евгений Дементьевич (1921—1999) — советский филолог, профессор.
 Панфилов, Евгений Павлович (1939—2017) — советский футболист.